Sweet Home Alabama kan syfta på:

Sweet Home Alabama (film), en amerikansk långfilm från 2002
Sweet Home Alabama (sång), en sång skriven av Ed King, Gary Rossington och Ronnie Van Zant, och utgiven av sydstatsrockbandet Lynyrd Skynyrd på singel 1974